Sakalava (volk), etnische groep van de Malagassiërs in het westen van Madagaskar
 andere naam voor Bushi, het dialect van het Malagassisch dat deze etnische groep spreekt